Antonio Ferri (1912-1975), ingegnere aeronautico.
Antonio Maria Ferri (1651-1716), architetto italiano.
Antonio Ferri (Imola, 10 gennaio 1655 – Imola, 10 dicembre 1728), ecclesiastico, erudito e storico